Stanisław Pękosławski h. Abdank (zm. 1588) – komisarz generalny w Inflantach
 Stanisław Franciszek Pękosławski – (1870-1934) – pierwszy wojewoda kielecki